Les Jeux paralympiques d'été de 1968, IIIe Jeux paralympiques d’été, se déroulèrent à Tel Aviv en 1968.

Tableau des médailles

Liens externes 
  tous les résultats